Mother’s Ruin steht für:

 Mother’s Ruin (schweizerische Band), Punkband aus der Schweiz
 Mother’s Ruin (englische Band), Rockband aus England